Bauerbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Bauerbach (Bretten), Stadtteil und Dorf der Stadt Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Bauerbach (Grabfeld), Ortsteil der Gemeinde Grabfeld im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Bauerbach (Marburg), Ortsteil der Stadt Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Bauerbach (Wielenbach), Kirchdorf der Gemeinde Wielenbach, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Gewässer:
 Bauerbach (Jüchse), linker Zufluss der Jüchse oder Parthe nach Ritschenhausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Bauerbach (Kraichbach), linker Zufluss des Kraichbachs an der Kläranlage nach Flehingen, Gemeinde Oberderdingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Bauerbach (Ohm), linker Zufluss der Ohm bei Großseelheim, Stadt Kirchhain, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Siehe auch:
 Bauersbach 
 Bauerlbach
 Bauernbach
 Bauerngraben
 Steinbauerbach